Бёрджин, Бе́рджин, Бёргин или Бе́ргин (), — английская фамилия.
 Бёрджин, Виктор (род. 1941) — английский художник-концептуалист, теоретик искусства и фотограф.
 Бёргин, Осборн (1873—1950) — ирландский филолог, специалист по истории ирландского языка и средневековой ирландской литературе.

Примечания